Lidwina Weh (* 1975) ist eine Schweizer Sommelière.

Biografie 
Lidwina Weh ist in Leipferdingen aufgewachsen. In Heidelberg an der Hotelfachschule hat Weh die Zusatzausbildung zur Sommelière absolviert. Dafür war es erforderlich, zuvor eine Ausbildung in der Gastronomie abzuschließen. Sie arbeitete als Chef-Sommelière im Hotel Louis C. Jacob in Hamburg; in den Jumeirah Emirates Towers in Dubai; im Jumeirah Beach Hotel in Dubai sowie im Schlosshotel Bühlerhöhe und im Restaurant Imperial in Baden-Baden. 2003 schrieb sie das Buch Buchstäblich Wein.

Seit 2011 ist sie Geschäftsführerin des Sommelier-Consults Schweiz. Im Jahr 2020 wurde sie einem breiteren Publikum bekannt durch die TV-Sendung Wein Battle des Senders Blick TV. Seit März 2012 leitet Weh die Schüwo-Weinschule in Wohlen und gibt Weinkurse sowie Seminare.

Lidwina Weh lebt mit ihrem Mann Urs Schürmann und zwei Töchtern in Wohlen. Weh wurde zusammen mit ihrem Ehemann zum Wohler Ehrenkammerpaar des Jahres 2020 gewählt.

Auszeichnungen 
 2000: Gewinnerin der „Challenge Côtes du Rhône“, Deutschland
 2000: Zweite bei der „Challenge Côtes du Rhône International“, Frankreich
 2001: Gewinnerin der „Trophy Baron Philippe de Rothschild“, Deutschland
 2005: Diploma in Wines & Spirits, Wine and Spirit Education Trust, London
 2010: Zweite „Sherry Botschafter“, Deutschland
 2011: „Beste Ausbilderin für Champagner“, Deutschland

Weblinks 
Offizielle Webpräsenz der Schüwo-Weinschule in Wohlen

Einzelnachweise 

Sommelier
Schweizer
Geboren 1975
Frau